Emmet County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Emmet County (Iowa) – okres státu Iowa
 Emmet County (Michigan) – okres státu Michigan